Szép Iván (1920–1994) állatorvos
 Szép Iván (1922–2002) Kossuth-díjas fizikus, kémikus